Si oppose strenuamente alle truppe di Napoleone Bonaparte, attirandole in varie battaglie a Ronda (1810).

Collegamenti esterni